— японская сэйю, родилась 15 июня 1994 года в префектуре Тиба. Работает в компании AT Production. Участница поп-группы Ro-Kyu-Bu!, вместе с Кана Ханадзавой, Юко Игути, Ёко Хикасой и Юй Огурой. Группа взяла своё имя из аниме серии Ro-Kyu-Bu!; в которой участники озвучивали главных персонажей. Их первый сингл «Shoot!» был выпущен 17 августа 2011 и был использован как открывающая тема аниме Ro-Kyu-Bu!. Ro-Kyu-Bu! выпустили выпустили альбом Pure Elements 5 октября 2011.

Роли

Аниме 
2008
 Michiko to Hatchin — Митико (в детстве)
 Porphy no Nagai Tabi — Ребекка (в детстве)
 xxxHolic: Kei — Коханэ Цуюри

2009
 Kon'nichiwa Anne: Before Green Gables — Анна Ширли
 Nogizaka Haruka no Himitsu: Purezza — Миу Фудзиномия
 Toaru Majutsu no Index — Последний Приказ

2010
 Bakuman — Мина Адзуки
 Densetsu no Yūsha no Densetsu — Буэка
 Katanagatari — Конаюки Итэдзора
 Ladies versus Butlers! — Мимина Осава
 Major (6th season) — Воскресенье
 Mayoi Neko Overrun! — Хонока (эп 10)
 Star Driver: Kagayaki no Takuto — Мидзуно Ё
 The World God Only Knows — Лиме (эп 7)
 Toaru Majutsu no Index II — Last Order

2011
 Dantalian no Shoka — Патриция Нэш (эп 6)
 Yumekui Merry — Минато Кисараги (эп 3)
 Hoshi o Ou Kodomo — Мана
 Ro-Kyu-Bu! — Айри Касии
 Sengoku Otome: Momoiro Paradox — Ёсино «Хидэёси» Хидэ
 Tiger & Bunny — Каэдэ Кабураги

2012
 Accel World — Юнико Кодзуки
 Ano Natsu de Matteru — Ринон
 Campione! — Сидзука Кусанаги
 Inu x Boku SS — Риритиё Сиракиин
 Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! — Мэй Сагара
 Sword Art Online — Силика
 Yuru Yuri — Ханако Омуро

2013
 Servant × Service — Канон Момои
 Strike the Blood — Нагиса Акацуки

2014
 Black Bullet — Эндзю Аихара
 Captain Earth — Акари Ёмацури

2015
 Aoki Hagane no Arpeggio: ARC Nova DC — I-400
 Denpa Kyoushi — Канан Тинами
 Strike the Blood: Valkyria no Ōkoku-hen — Нагиса Акацуки

2016
 Netoge no Yome wa Onna no Ko Janai to Omotta? — Ако Тамаки
 Strike the Blood II — Нагиса Акацуки

2017
 Tenshi no 3P! — Куруми Нукуи
 Senki Zesshou Symphogear AXZ — Прелати
 Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale — Силика
 Armed Girl's Machiavellism — Вараби Ханасака
 Dive!! — Миу Номура
 Classroom of the Elite — Элис Сакаянаги

2018
 The Ryuo's Work is Never Done! — Ай Хинацуру
 Märchen Mädchen — Линн Дейвс
 Boarding School Juliet — Кохо Ван
 Operation Han-Gyaku-Sei Million Arthur — Бетор (также 2019)
 Ms. Vampire who lives in my neighborhood — Сакуя Кураи
 A Certain Magical Index III — Last Order
 Sword Art Online: Alicization — Силика

2019
 That Time I Got Reincarnated as a Slime — Милим Нава
 The Rising of the Shield Hero — Фило
 A Certain Scientific Accelerator — Last Order
 Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasuka? — Юрика Кога
 High School Prodigies Have It Easy Even In Another World — Ринго Охоси

2021
 Combatants Will Be Dispatched! - Пламенный Белиал
 Vivy: Fluorite Eye's Song'' - Офелия

Примечания

Ссылки 
 Персональный блог

 Профиль  на сайте компании AT Production

Актрисы озвучивания Японии